Виктор Анатольевич Явна  (род. 29 ноября 1952, Ростов-на-Дону) — советский и российский ученый-физик, доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой физики Ростовского государственного университета путей сообщения, член Нью-Йоркской академии наук, член-корреспондент Российской Академии естествознания.

Биография 
Родился 29 ноября 1952 года в Ростове-на-Дону в семье профессора Ростовского государственного университета путей сообщения Анатолия Абрамовича Явна. Учился в ростовской школе № 25 и в математической школе № 33.

В 1975 году окончил физический факультет Ростовского университета. По окончании учёбы работал инженером, программистом ЭВМ «БЭСМ-6» в Вычислительном центре Ростовского университета, был старшим инженером НИСа Вычислительного центра.

В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию на степень кандидата физико-математических наук. После защиты получил должность старшего научного сотрудника Вычислительного центра и старшего научного сотрудника НИСа Вычислительного центра Ростовского университета. С 1982 года работал зав. кафедрой физики Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта.

В 1994 году, после защиты докторской диссертации на тему: «Многочастичные эффекты в области энергии ионизации атомов и простых молекул» получил степень доктора физико-математических наук. В 1995 году стал профессором и вторично — зав. кафедрой физики Ростовского государственного университета путей сообщения. В настоящее время является проректором университета по внешним связям и производственной практике.

Научные интересы: физика атомов и молекул, взаимодействие электромагнитного излучения с веществом, георадиолокация, диагностика инженерных конструкций неразрушающими методами контроля, применение физических методов исследования к диагностике состояния балластного слоя и земляного полотна железных дорог.

Является одним из создателей научной школы физиков, занимающихся изучением электронного строения атомов, молекул, наноструктур и твердых тел; соросовский профессор, член Нью-йоркской академии наук и член-корреспондента Российской академии естествознания.

Награды и звания 
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Труды 
Виктор Анатольевич Явна является автором около 350 научных работ, в том числе монографий и статей:
 Рассеяние фотона многоэлектронной системой. — Энергоатомиздат, 2004. — 274 с.;
 Yavna V.A. Hopersky A.N. Nadolinsky A.M. Yavna S.A. Orientation effects in elastic scattering of polarized X-rays by linear molecules. Synchrotron Radiation. — 2001. — p. 240—242;
 Влияние взаимодействия конфигураций на структуру рентгеновских спектров / В. Л. Сухоруков, С. А. Кулагина // Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по рентгеновской спектроскопии. — Ростов н/Д, 1976. — C. 225;
 Влияние конфигурационного взаимодействия на структуру рентгеновских спектров / В. Ф. Демехин, В. Л. Сухоруков и др. // Известия АН СССР. Серия физическая. — 1976. — Т. 40, № 2. — C. 255—262;
 Учёт корреляции в К и К спектрах элементов группы железа / В. Ф. Демехин, В. Л. Сухоруков и др. // Рентгеновские и рентгеноэлектронные спектры и электронная структура металлов, сплавов и химических соединений : тез. Всесоюз. совещ. — Свердловск, 1976. — C. 26;
 Влияние коллективных эффектов и поля окружения на структуру 3s-уровня элементов группы железа / В. Ф. Демехин, Б. М. Лагутин // Координационная химия. — 1985. — Т. 11, Вып. 4. — с. 510—515;
 Корреляционные эффекты в K- и L2,3 — спектрах фотопоглощения аргона / В. Л. Сухоруков, А. Н. Хоперский и др. ; РИИЖТ. — Ростов н/Д, 1985. — С. 27. — Деп. в ВИНИТИ 31.10.85, № 7982-В;
 Hopersky A.N., Nadolinsky A.M., Novikov S.A., Yavna V.A. X-ray photon scattering by an excited and ionized atom //Phys. Rev. A 2015. V.91. 022708.

Литература 
 Гонтмахер М. А. «Евреи на донской земле : История. Факты. Биографии». Изд. 2-е, испр. и доп. — Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2007. — 857 с. : порт.; 30 см; ISBN 978-5-7509-0921-6.

Примечания

Ссылки 
 [famous-scientists.ru/1910 Виктор Анатольевич Явна]
 Виктор Анатольевич Явна

Википедия:Биографии современников
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели Ростовского государственного университета путей сообщения
Члены Нью-Йоркской академии наук